Bako peut désigner :

Toponyme
 Bako, localité du Cameroun ;
 Bako, ville de Côte d'Ivoire ;
 Bako,  ville d'Éthiopie ;
 Bako,  ville du Togo.

Patronyme 

 Brigitte Bako (née en 1967), actrice canadienne ;
 Jarosław Bako (né en 1964), footballeur polonais.

Autres 
 Bako, l'autre rive, un film franco-sénégalais sorti en 1979.
 Bako Gazer (woreda) en Éthiopie.
 Bako Tibe (woreda) en Éthiopie.
 Le parc national de Bako en Malaisie.

Homonymie de localités